Теодо́р «Тед» Э́нтони Сара́ндос-младший (; род. 30 июля 1964, Финикс, Аризона, США) — американский бизнесмен греческого происхождения,  компании «Netflix» (с 2000 года). В 2013 году журнал «Time» поместил имя Сарандоса в список «Time 100» самых влиятельных людей в мире. В 2016 году под его руководством «Netflix» получила 54 прайм-таймовые премии «Эмми».

Биография 
Родился 30 июля 1964 года в Финиксе (Аризона, США) в семье грека Теда Сарандоса, электрика по профессии. Мать Теда была домохозяйкой. Является четвёртым из пяти детей, имеет трёх старших сестёр и младшего брата. Также имеет родственников, проживающих на Самосе (Восточные Спорады, Греция).

Дед Теда по отцовской линии, Александрос Кириазакис, родился в небольшой деревне Контакеика на острове Самос (Королевство Греция). В подростковом возрасте он иммигрировал в США, где сменил фамилию на Сарандос. Прибыв сначала в Нью-Джерси, впоследствии переехал в Аризону. В 1969 году его брат Филип вернулся в родную деревню, где построил церковь.

Будучи учеником средней школы, Тед взял интервью для школьной газеты у известного актёра Эдварда Аснера, приехавшего в Феникс для участия во встрече Гильдии киноактёров США. Аснер, находившийся в ту пору на пике своей популярности по сериалу «Лу Грант», в итоге познакомил Сарандоса с другими представителями индустрии развлечений.

Окончил . Затем специализировался на журналистике в Университете штата Аризона, который однако оставил, став управляющим в  «Arizona Video Cassettes West», в котором работал ещё со школьных лет.

В 1983—1988 годах — управляющий восемью магазинами видеопроката сети «Arizona Video Cassettes West».

В 1988 году стал западным региональным директором по продажам и операциям в «East Texas Distributors», одной из крупнейших в США компании, занимающейся дистрибуцией видео.

До марта 2000 года занимал должность вице-президента по продуктам и мерчандайзингу в сети более чем из 500 магазинов «».

В 1999 году Сарандос познакомился с CEO компании Netflix Ридом Хастингсом, а в 2000 году занял пост CCO «Netflix».

В 2009 году Тед Сарандос и его супруга , являясь членами избирательной кампании кандидата в президенты США Барака Обамы, были его главными финансовыми спонсорами в Южной Калифорнии, собрав 700 000 долларов.

Членство в организациях 
 член исполнительного комитета Американской телевизионной академии;
 попечитель ;
 член  Лос-Анджелесского греческого кинофестиваля;
 член совета директоров кинофестиваля Трайбека;
 член совета директоров ;
 член совета директоров ;
 попечитель Американского института киноискусства;
 и др.

Награды 
 2008 — стипендиат  (Стипендиальная программа Генри Кроуна);
 2010 — «Digital Power 50», «The Hollywood Reporter»;
 2012 — «Digital Power 50», «The Hollywood Reporter»;
 2013 — «Time 100», «Time»;
 2014 — Гуманитарная награда от Центра Симона Визенталя;
 2015 — Награда первооткрывателя от Международной документальной ассоциации;
 2015 — «Silicon Beach Power 25», «The Hollywood Reporter»;
 2015 — Награда  от ;
 и др.

Личная жизнь 
От брака с первой супругой Мишель Сарандос имеет дочь Сару и сына Тони.

В 2009 году женился на Николь Авант, дочери , которая в 2009—2011 годах являлась послом США на Багамских Островах.

Исповедует католицизм.

Ссылки 
 Тед Сарандос в IMDb
 Тед Сарандос на Variety
 Тед Сарандос на Greek Reporter
 Ted Sarandos Netflix Interview

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Члены Демократической партии США
Предприниматели США
Продюсеры США